Moritz von Bentheim-Tecklenburg ist der Name von:
 Moritz von Bentheim-Tecklenburg (1615–1674), Graf von Tecklenburg und Herr zu Rheda, siehe Moritz (Bentheim-Tecklenburg)